Clássicos do Funk é uma coletânea lançada em 2007 pela Som Livre que reúne 17 clássicos do funk carioca da década de 1990. Dentre as principais faixas, destacam-se "Rap da Felicidade" e "Feira de Acari".

Volume 1 
Lista de faixas:

Volume 2

Ligações externas 
Som Livre: Clássicos do Funk

Álbuns de funk carioca
Coletâneas de 2007